Sonntag steht für:

 Sonntag, Wochentag
 Sonntag (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Sonntag (Vorarlberg), österreichische Gemeinde im Bezirk Bludenz
 Sonntag, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Zyndaki, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sonntag-See, See in Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Szóstak, Pojezierze Ełckie,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sonntag-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Wochenzeitungen:
 Sonntag (Wochenzeitung), kulturpolitische Wochenzeitung in der DDR
 Sonntag (Wochenzeitschrift), katholische Schweizer Familienzeitschrift
 Sonntag, früherer Name der Schweizer Sonntagszeitung Der Sonntag, ab 2013 Schweiz am Sonntag

Siehe auch:
 Der Sonntag
 Goldener Sonntag
 Sontag
 Sonnentag (Begriffsklärung)
 Sonntagssalz
 Sonntagsches Haus in Spremberg
 Sunday